Мэйс — фамилия и топоним. Известные носители:
 Мэйс, Джеймс (; 1831—1910) — британский боксёр.
 Мэйс, Джейма (; род. 1979) — американская актриса.
 Мэйс, Микаэль (; род. 1981) — датский спортсмен, игрок в настольный теннис. 
 Мэйс, Роберт Клод (1918—1945) — американский военный лётчик.
 Мэйс, Стюарт (род. 1937) — британский хоккеист на траве.
 Мэйс, Таннер (; род. 1989) — американская порноактриса.
 Мэйс, Уильям Хардинг (; 1861—1939) — американский политик, юрист, издатель и учитель, 23-й вице-губернатор Техаса.

 Мэйс () — административно-территориальный округ в штате Оклахома, США.

См. также 
 Мэй
 Мейс
 Мэйсвилл